

Населені пункти та їхні частини

 Крушевець — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Крушевець — село в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Крушевець — осада в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки